Бетл Крик има више значења:
 Бетл Крик (Ајова)
 Бетл Крик (Мичиген)
 Бетл Крик (Небраска)